Badminton wurde bei den Südostasienspielen 2011 in Istora Senayan, Jakarta, Indonesien, im November 2011 gespielt. Folgend die Ergebnisse im Damenteam.

Ergebnisse

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Weblinks 
 http://www.badzine.net/2011/11/sea-games-womens-team-final-thais-on-target/

2011 Damenteam
Badminton 2011
Badmintonwettbewerb in Jakarta
Frauenbadmintonwettbewerb
Badminton, Damenteam